Warszawa Gdańska – stacja kolejowa w Warszawie
 Dworzec Gdański – stacja warszawskiego metra